Il WTA 125s 2015 (noto anche come WTA Challenger Tour 2015) è il secondo livello professionistico di tennis femminile, dopo il WTA Tour 2015. Per il 2015 invece è costituito da sei tornei con un premio per la vittoria di 125 000 $.

Calendario

Collegamenti esterni